Cemetery Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cemetery Island (Indiana)
 Cemetery Island (Massachusetts)
 Cemetery Island (Michigan)
 Cemetery Island (Minnesota)
 Cemetery Island (Tennessee)
 Cemetery Island (Washington)